Кристиан Людвиг Брауншвейг-Люнебургский (; 25 февраля 1622, Херцберг-ам-Харц — 15 марта 1665 под Целле) — князь Каленберга в 1641—1648 годах, князь Люнебурга в 1648—1665 годах.

Биография 
Кристиан Людвиг — старший сын герцога Георга Брауншвейг-Люнебург-Каленбергского (1583—1641) и Анны Элеоноры Гессен-Дармштадтской. После смерти отца в 1641 году стал правителем княжества Каленберг с резиденцией в Ганновере. В 1642 году герцог Кристиан Людвиг был принят князем Людвигом I Ангальт-Кётенским в Плодоносное общество.

Герцог Кристиан Людвиг питал слабость к удовольствиям и выпивке и быстро испортил отношения с ганноверцами. После смерти дяди Фридриха Брауншвейг-Люнебургского герцог Кристиан Людвиг оставил Ганновер младшему брату Георгу Вильгельму, а сам отправился править в Люнебургом и там разругался с городами Люнебург и Харбург.

9 октября 1653 года герцог Кристиан Людвиг женился на принцессе Доротее Гольштейн-Глюксбургской, в браке детей не было. Герцог Кристиан Людвиг умер в 43 года и был похоронен в княжеской усыпальнице в городской церкви Святой Марии в Целле. Его вдова в 1668 году вступила в брак с курфюрстом Фридрихом Вильгельмом Бранденбургским.

Предки

Примечания

Литература 
 
 Waldemar R. Röhrbein, Alheidis von Rohr: Heil unserm König! Herzöge, Kurfürsten, Könige in Hannover. Hannover 1995, S. 10-11 (Schriften des Historischen Museums Hannover. Bd. 7) ISBN 3-910073-09-3.
 Christine van den Heuvel: Christian Ludwig — Herzog von Braunschweig und Lüneburg (1622—1665). In: Stadt — Land — Schloss. Celle als Residenz. Hrsg.: Brigitte Streich. Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte 2000, S. 87-95 (Celler Beiträge zur Landes- und Kulturgeschichte. 29). ISBN 3-89534-379-X
 Klaus Mlynek in: Hannoversches Biographisches Lexikon. Von den Anfängen bis in die Gegenwart. Schlüter, Hannover 2002, S. 84-85.

Ссылки 
 Биография

Князья Люнебурга
Князья Каленберга
Младший Люнебургский дом